La NCAA Division I 1992 si è svolta nel 1992: al torneo hanno partecipato 32 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la prima volta alla .

Squadre partecipanti

Torneo

West regional

South regional

Northwest regional

Mideast regional

Final Four - The Pit, Albuquerque

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1992
NCAA Division I (pallavolo femminile)